Дубнево — название населённых пунктов в России:
 Дубнево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Дубнево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Дубнево — деревня в Переславском районе Ярославской области.